Лас Бугамбилијас има више значења:

 Лас Бугамбилијас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Сиватлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бугамбилијас, Ла Бугамбилија (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Бугамбилијас, Посада Сан Педро (Абасоло), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Санта Марија Екатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Уакечула), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Бугамбилијас, Езекијел Рамирез (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Бугамбилијас (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику